Chlorine – singolo dei Twenty One Pilots del 2019
Chlorine – film di Jay Alaimo del 2013